We wish you a merry Christmas, een traditioneel Engels kerstlied
 We wish you a merry Christmas (BZN)
 We wish you a merry Christmas (The Cats)